Lillholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillholm, Korpo, Åboland, 
 Lillholm, Pargas, Åboland,

Se även
Lillholmen
Linholm
Småholm
Storholm

Robotskapade Finlandförgreningar